Termin acilaza ima više značenja.

 Amidaza, enzim
 Aminoacilaza, enzim